Cibetke i genetke (-{Viverridae}-) su porodica iz reda zveri, a svrstana je u natporodicu mačkolikih životinja. To su male do srednje velike zveri, koje sačinjavaju 15 rodova, koji se dele u 38 vrsta. Ovu familiju je imenovao i prvi opisao Džon Edvard Grej 1821. godine. Članovi ove porodice se obično nazivaju cibetkama ili genetkama. One su zastupljene u južnoji i jugoistočnoj Aziji, širom Volasove linije, u Africi i u južnoj Evropi. Njihovo prisustvo na Sulavesiju i nekim od susednih ostrva ukazuje na to da su drevni stanovnici Starog sveta tropika.

Osobine 
Cibetke su srodne sa mačkama, imaju vitko telo s kratkim nogama, koje se završavaju uglavnom sa pet prstiju. Krzno im je najčešće pegavo ili prugasto, ali može biti i jednobojno. Na dugim licima imaju šiljaste njuške sa 32 do 40 zuba, zašiljene ili zaobljene uši, duge brkove i velike oči. Cibetke i genetke su samotne životinje koje većinu vremena provode na drveću. Oštre kandže koje mogu uvlačiti koriste za hvatanje debala i grana, a u održavanju ravnoteže pomažu im dugi repovi. Zbog tih prilagođenja su dobri penjači.

Sledeće obeležje im je prisutnost dve ili više analnih žlezda pored crevnog otvora koje izlučuju tečnost intenzivnog mirisa. Ovu tečnost talože u žlezdanim vrećicama. Tom tečnošću se koriste za obeležavanje svog životnog prostora, da bi pokazale da na prostor polažu „pravo vlasništva”, ali i da odbiju neprijatelje.

Zavisno od vrste, dužina tela kreće im se od 35 do 95 cm, dužina repa od 13 do 90 cm, a težina im je između 0,60 i 20 kg.

Rasprostranjenost 
Najveći broj vrsta ove porodice živi u južnoj i jugoistočnoj Aziji, gde je raširena od Indije preko južne Kine do Indonezije i Filipina. Pored toga, živi u celoj Africi i na Arapskom polustrvu. Samo jedna vrsta iz ove porodice, sitno pegava genetka (-{Genetta genetta}-), koja inače nastanjuje područje oko Atlasa, živi i u jugozapadnoj Evropi. Inače, žive uglavnom u šumama, a ponekad i u grmovitim područjima i savanama.

Način života 
Sve vrste su noćne životinje, a po danu spavaju u dupljama u stablima ili jamama u tlu. Mnoge vrste su izvrsni penjači i uglavnom žive na stablima. Samo jedna vrsta, binturong, razvila je rep prilagođen hvatanju. Druge vrste se mogu naći samo na tlu, dok su neke prihvatile vodu kao stanište, i žive semiakvatičnim načinom života.

Većina vrsta živi samotnjački i izbegavaju, osim u razdoblju parenja, susrete s pripadnicima iste vrste. Neke vrste žive u paru ili manjim porodičnim grupama. Veće grupe u ovoj porodici nisu uobičajene. To su uglavnom teritorijalne životinje koje svoje područje obeležavaju izlučinom analnih žlezda.

Prehrana 
Sve vrste cibetki i genetki su po pravilu svežderi. Mnoge vrste su vrlo spretni lovci koji se prišuljaju plenu ili napadaju iz zaklona. Hrane se malim kičmenjacima, insektima, crvima kao i ptičjim jajima. Neke vrste jedu i strvinu. Jedu i biljnu hranu, kao što je voće i orasi.

Razmnožavanje 
Ženka koti najčešće dva puta godišnje između dva i šest mladunaca. Kod koćenja, mladunci su slepi, ali imaju krzno. Očekivani životni vek kod većine vrsta je između 5 i 15 godina.

Sistematika 
Vrsta Nandinia binotata je ranije uvrštavana u ovu porodicu. U današnje vreme se smatra zasebnom porodicom Nandiniidae. I tri vrste koje žive na Madagaskaru koje su se ranije smatrale delom ove porodice, izdvojene su iz nje i čine danas zasebnu porodicu -{Eupleridae}-, odnosno, madagaskarske zveri (vidi: madagaskarska cibetka)

Klasifikacija 
Klasifikacija porodice Viverridae:

[† - oznaka za izumrli takson]
 Porodica: Viverridae (viveridi)
 Rod: †Africanictis
 †Africanictis hyaenoides
 †Africanictis meini
 †Africanictis schmidtkittleri
 Rod: †Herpestides
 †Herpestides aegypticus
 †Herpestides aequatorialis
 †Herpestides afarensis
 †Herpestides antiquus
 †Herpestides compactus
 Rod: †Kenyaplesictis
 †Kenyaplesictis muhoronii
 Rod: †Ketketictis
 †Ketketictis solida
 Rod: †Lufengictis
 †Lufengictis peii
 Rod: †Mioprionodon
 †Mioprionodon hodopeus
 †Mioprionodon pickfordi
 Rod: †Moghradictis
 †Moghradictis nedjema
 Rod: †Progenetta
 †Progenetta certa
 †Progenetta crassa
 †Progenetta gaillardi
 †Progenetta incerta
 †Progenetta montadai
 †Progenetta praecurrens
 Potporodica: Genettinae
 Rod: Genetta (genetka)
 Genetta bourloni (Burlonova genetka)
 Genetta cristata (krestasta servalinska genetka)
 Genetta felina (južnoafrička sitnopjega genetka)
 Genetta letabae
 Genetta pardina (zapadnoafrička velikopjega genetka)
 Genetta poensis (kraljevska genetka)
 Genetta schoutedeni (šoutedenska genetka)
 Podrod: Genetta <---[polifiletski podrod]
 Genetta angolensis (angolska genetka)
 Genetta genetta (obična genetka)
 Genetta maculata (rđopjega genetka)
 Genetta servalina (servalinska genetka)
 Genetta tigrina (južnoafrička velikopjega genetka)
 Genetta victoriae (divovska šumska genetka)
 Podrod: Osbornictis
 Genetta piscivora (vodena genetka)
 Podrod: Paragenetta
 Genetta johnstoni (Džonstonova genetka)
 Podrod: Pseudogenetta
 Genetta abyssinica (etiopska genetka)
 Genetta thierryi (hasa genetka)
 Rod: Poiana (ojana)
 Poiana leightoni (zapadnoafrička ojana)
 Poiana richardsonii (srednjoafrička ojana)
 Potporodica: Hemigalinae
 Rod: Chrotogale
 Chrotogale owstoni (Ovstonova palmina cibetka)
 Rod: Cynogale
 Cynogale bennettii (vidrasta cibetka)
 Rod: Diplogale
 Diplogale hosei (Housova palmina cibetka)
 Rod: Hemigalus
 Hemigalus derbyanus (prstenasta cibetka)
 Potporodica: Paradoxurinae
 Rod: †Kanuites
 †Kanuites lewisae
 Pleme: Paradoxurini
 Rod: Arctictis
 Arctictis binturong (binturong)
 Rod: Arctogalidia
 Arctogalidia trivirgata (sitnozuba palmina cibetka)
 Rod: Macrogalidia
 Macrogalidia musschenbroekii (celebeška palmina cibetka)
 Rod: Paguma
 Paguma larvata (maskirana palmina cibetka)
 Rod: Paradoxurus
 Paradoxurus aureus (zlatna palmina cibetka vlažne zone)
 Paradoxurus hermaphroditus (azijska palmina cibetka)
 Paradoxurus jerdoni (smeđa palmina cibetka)
 Paradoxurus montanus (šri lankanska smeđa palmina cibetka)
 Paradoxurus stenocephalus (zlatna palmina cibetka suhe zone)
 Paradoxurus zeylonensis (zlatna palmina cibetka)
 Rod: †"Kichechia"
 †"Kichechia" savagei
 Rod: †Mioparadoxurus
 †Mioparadoxurus meini
 Pleme: †Pseudocivettini
 Rod: †Pseudocivetta
 †Pseudocivetta howelli
 †Pseudocivetta ingens
 Rod: †Tugenictis
 †Tugenictis ngororaensis
 Potporodica: Viverrinae
 Rod: Civettictis
 Civettictis civetta (afrička cibetka)
 †Civettictis braini
 †Civettictis howelli
 Rod: Viverra
 †Viverra bakeri
 †Viverra chinjiensis
 †Viverra howelli
 †Viverra leakeyi
 †Viverra leptoryncha
 †Viverra nagrii
 †Viverra peii
 †Viverra pepratxi
 Podrod: Moschothera
 Viverra civettina (malabarska velikopjega cibetka)
 Viverra megaspila (velikopjega cibetka)
 Podrod: Viverra <---[polifiletski podrod]
 Viverra tangalunga (malajska cibetka)
 Viverra zibetha (velika indiska cibetka)
 Podrod: †Viverrictis
 †Viverra modica
 Rod: Viverricula
 Viverricula indica (mala indiska cibetka)
 Rod: †Megaviverra
 †Megaviverra apenninica
 †Megaviverra carpatorum
 Rod: †Orangictis
 †Orangictis gariepensis
 Rod: †Sahelictis
 †Sahelictis korei
 Rod: †Semigenetta
 †Semigenetta elegans
 †Semigenetta cadeoti
 †Semigenetta grandis
 †Semigenetta huaiheensis
 †Semigenetta laugnacensis
 †Semigenetta repelini
 †Semigenetta ripolli
 †Semigenetta sansaniensis
 Rod: †Vishnuictis
 †Vishnuictis africana
 †Vishnuictis durandi
 †Vishnuictis hariensis
 †Vishnuictis salmontanus

Filogenija 
Dolje prikazan kladogram predstavlja filogenetske veze porodice viveridi.

Временска распрострањенст

Reference

Spoljašnje veze 

 
 -{BBC: 'New mammal' seen in Borneo}-
 -{University of Michigan's Animal Diversity Web page}-
 -{ITIS page}-
 -{The Straight Dope on Civet Cats}-